Dit is de wereldranglijst van april 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 28 april 2010.

Mannen 04